Alai ima više značenja:
 Alai (Oristano)
 Alai (Ređo di Kalabrija)